Socialt nätverk kan syfta på:
 Sociala medier – betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk
 Socialt nätverk (sociologi) – inom sociologi ett mänskligt kontaktnätverk

Se även 
 Nätverk